Małoszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Małoszewo, village de la voïvodie de Lubusz
 Małoszewo, village de la voïvodie de Mazovie

en:Małoszewo